Crockett County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Crockett County (Tennessee)
 Crockett County (Texas)